Эстонская беконная порода () — порода домашних свиней беконного (мясного) направления продуктивности, выведенная в Эстонии путём скрещивания местных длинноухих свиней с хряками пород крупная белая, датский ландрас, немецкой и улучшенной финской пород. Утверждена в 1961 году. Отличается от классических ландрасов более крепким сложением и высоким выходом беконных туш. Масса тела хряков (в возрасте 36 месяцев) более , свиноматок более . В советское время помимо Эстонии разводилась в Белорусской ССР, РСФСР, Молдавской и Казахской ССР. Широко используется при скрещивании как отцовская, а в Эстонии и как материнская порода.

Описание 
Крепко сложённая, но при этом достаточно тонкокостная свинья белой масти с розоватой кожей, иногда с мелкими пигментными пятнами, внешне похожая на представителей датской породы ландрас, но с несколько более длинным и крепким телом. Кожа эластичная с блестящей щетиной. Голова среднего размера с прямым или немного вогнутым профилем и большими свисающими ушами, направленными вперёд. Шея средней длины, плавно переходящая в холку. Грудь широкая и глубокая, туловище длинное, спина длинная и широкая. Линия живота прямая, круп широкий, прямой, мускулистый. Вымя и соски (обычно от 12 до 16) хорошо развитые. Ноги крепкие и низкие с выполненными окороками.

По данным на начало 1990-х годов, живая масса хряков в возрасте 36 месяцев составляла в среднем  при длине туловища . Живая масса свиноматок составляла  при длине тела . Многоплодие свиноматок — 11,1 головы, молочность — , масса гнезда в два месяца — . Для рекордистов эти показатели существенно выше: у рекордистки 1987 года, свиноматки Крыыт 7490 (колхоз «Суйгу» Пярнуского района) многоплодие составляло 13,3 головы, у более ранней рекордистки Крыыт 3516 из того же колхоза многоплодие составляло 13 голов, а масса гнезда в два месяца — . Время достижения потомством массы  у Крыыт 7490 составляло 180, а у Крыыт 3516 — 171 день; толщина шпика у потомства, соответственно, 25 и . Суточный прирост живой массы подсвинков от 700 до  при расходе 3,7—3,8 кормовой единицы на  добавочного веса. Свиноматки отличаются хорошо развитым материнским инстинктом.

Мясная туша с равномерно распределённой тонкой прослойкой шпика, особо хорошо развиты филейная часть и задняя треть туши. Толщина шпика в районе 6—7-го грудного позвонка от 3,2 до . Выход беконных туш по сравнению с породой ландрас в начале 1990-х годов был выше на 29,5 %, толщина шпика меньше на . Белково-качественный показатель (соотношение триптофан/гидроксипролин) также превосходил аналогичный показатель у ландрасов — 6,32 против 4,97.

История разведения 
Порода выводилась начиная с 1926 года в суверенной Эстонии, а затем в Эстонской ССР. Получена путём сложного скрещивания местных длинноухих свиней с хряками пород крупная белая, датский ландрас, немецкой и финской улучшенной пород. Наиболее значительное влияние на формирование окончательного вида новой породы оказала порода ландрас.

Эстонская беконная порода официально утверждена в 1961 году. По ряду показателей она превосходит классических ландрасов. Помимо увеличения размеров и более крепкой конституции, а также лучших диетических характеристик мяса, свиньи породы эстонская беконная (по данным на середину 1970-х годов) демонстрировали более быстрый набор массы (масса  достигалась на 6 дней быстрее) и затратам на набор  веса (на 0,19 кормовой единицы).

Поголовье породы составляло в 1964 году 102 тысячи особей, в 1969 году 81 тысячу, в 1980 году 198 тысяч и в 1985 году 261 тысячу особей. К 1990 году поголовье эстонских беконных свиней составляло 183 тысячи особей, в том числе свыше 125 тысяч чистопородных. Генеалогическая структура породы включала 14 линий хряков и свыше 30 семейств свиноматок. Порода разводилась в племенном совхозе и на более чем 30 племенных фермах в Эстонии, на племенном заводе «Новый двор» (Гродненская область Белорусской ССР), а также на племенных фермах в Молдавской и Казахской ССР и в 9 областях и краях РСФСР. В начале XXI века эстонская беконная свинья районирована в странах Прибалтики, России и Молдавии, составляя 0,6 % от общего поголовья свиней, разводимых в странах СНГ.

Порода широко используется при скрещивании в качестве отцовской, а в Эстонии и в качестве материнской. При промышленном скрещивании с другими породами у гибридов первого поколения наблюдается сильно выраженный эффект гетерозиса — среднесуточный прирост веса возрастает на , сроки достижения массы  укорачиваются на 8—13 дней, на 0,2—0,4 кормовой единицы снижаются затраты корма на  прироста.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Породы свиней
Свиноводство в СССР
Животноводство в Эстонии